Capricorn (englisch und Rätoromanisch für Steinbock) ist

 ein Distrikt in Südafrika, siehe Capricorn (Distrikt)
 ein Mikroprozessor von Hewlett-Packard, siehe Capricorn (Mikroprozessor)
 ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film, siehe Unternehmen Capricorn
 eine Inselgruppe des Great Barrier Reefs, siehe Capricorn Group
 ein Nationalpark, siehe Capricorn-Coast-Nationalpark
 ein Autozulieferer, siehe Capricorn (Unternehmen)
 der Name einer Plastik von Max Ernst, siehe Capricorn (Max Ernst)
 eine ehemalige hessische Metal-Band, siehe Capricorn (Band)
 eine Figur (der Bösewicht) der Tintenwelt-Trilogie
 ein Triebzug der Rhätischen Bahn, siehe RhB ABe 4/16 3111–3166

Siehe auch
 Capricornus
 Le Capricorne